Willemoes kan avse:
Peter Willemoes (1783–1808), en dansk sjöhjälte.
Peter Willemoes Becker (1808–1877), en dansk historiker, systerson till Peter Willemoes.
Willemoes-klass, en dansk fartygsklass robotbåtar.